Clubba Hubba titulado Clubba Hubba en España y La conquistare a mi modo en Hispanoamérica es un episodio de la serie The Fresh Prince of Bel-Air.

Sinopsis 
Will provoca un accidente en el club campestre y conoce a una chica, pero Carlton le dice que su padre es conocido como el "Dr. No" y no dejaba que nadie se acercara a su hija si él no lo aprovaba.

Vivian le dice que sea sí mismo pero Carlton le responde que para que el Dr. No lo apruebe debe portarse bien y ser bueno y él, Geoofry y Phil le enseñan a serlo.

Luego de que le enseñen a quedar bien frente al Dr. No y que con mucho esfuerzo lo consiguen. El "Dr. No" lo aprueba y le dice que sería buen compañero para su hija y él quiere salir.

Pero cuando Carlton se lo presenta a la chica esta le dice que está harta de los "Bien portados" y que busca un delincuente malvado y Will finge ser dos al mismo tiempo solo que no es él mismo en ninguno de los dos.

Harto ya de eso admite ser quien es y aun así el "Dr. No" no lo aprueba y Will se queda igual con ella pero ve pasar a una muchísimo mejor y la deja.

Referencias

Enlaces externos 
 en Imdb.com Clubba Hubba 

The Fresh Prince of Bel-Air